Gallenmühle bezeichnet

 Gallenmühle (Rennertshofen), einen Ortsteil des Marktes Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
 eine Mühle in Achen im französischen Département Moselle in Lothringen